Гантсвілл:

Гантсвілл — містечко в провінції Онтаріо

Гантсвілл — місто, штат Алабама
 Гантсвілл — місто, штат Арканзас
 Гантсвілл — місто, штат Міссурі
 Гантсвілл — місто, штат Теннессі
 Гантсвілл — місто, штат Техас
 Гантсвілл — місто, штат Юта
 Гантсвілл — селище, штат Огайо

 Гантсвілл — невключена територія в штаті Іллінойс
 Гантсвілл — невключена територія в окрузі Рендолф, штат Індіана
 Гантсвілл — містечко в окрузі Медісон, штат Індіана
 Гантсвілл — невключена територія в штаті Північна Кароліна